

Letteratura 
 Kaleidoscope  – racconto di Ray Bradbury, pubblicato in Italia con il titolo di Caleidoscopio
 Il Caleodoscopio (Kaleidoscope) – romanzo di Danielle Steel del 1987

Musica 
 Kaleidoscope – gruppo inglese di folk psichedelico, capeggiato da Peter Daltrey ed esistito tra il 1967 e il 1969
 Kaleidoscope – gruppo messicano di folk psichedelico, esistito tra il 1967 e il 1969
 Kaleidoscope – gruppo statunitense di folk psichedelico, capeggiato da David Lindley e precursore della World Music, esistito tra il 1966 e il 1970
 Kaleidoscope – traccia dell'album Procol Harum dei Procol Harum del 1967
 Kaleidoscope – album di Siouxsie and the Banshees del 1980
 Kaleidoscope – album dei Mekong Delta del 1992
 Kaleidoscope – traccia dell'album Wildhoney dei Tiamat del 1994
 Kaleidoscope – album dei Jam & Spoon del 1997
 Kaleidoscope – album di Roland Grapow del 1999
 Kaleidoscope – album di Kelis del 1999
 Kaleidoscope – album dei DFA del 2000
 Kaleidoskope – album dei DJ Food del 2000
 Kaleidoscope – album dei Baltimoore del 2006
 Kaleidoscope – album di Frank Caruso del 2007
 Kaleidoscope – album di Tiësto del 2009
 Kaleidoscope – traccia dell'album Neighborhoods dei blink-182 del 2011
 Kaleidoscope – album del gruppo progressive rock Transatlantic del 2014
 Kaleidoscope – brano dei Coldplay, settima traccia dell'album A Head Full of Dreams del 2015
 Kaleidoscope EP – EP dei Coldplay di 5 tracce, pubblicato nel 2017

Altro 
 Kaleidoscope  – cultivar di peperoncino della specie Capsicum annuum
La truffa che piaceva a Scotland Yard (Kaleidoscope) – film del 1966 diretto da Jack Smight
 Kaleidoscope – film per la televisione del 1990 diretto da Jud Taylor
 Kaleidoscope  – linguaggio di programmazione imperativa
 Kaleidoscope – rivista trimestrale di arte e cultura contemporanea con sede a Milano
 Kaleidoscope – trasmissione radiofonica su Radio Popolare